Yūki Horigome (1992-), footballeur japonais ;
 Yuto Horigome (1999-), skateur japonais.